Grogg ist der Familienname von